Orphans (2011-nu) er en pågående, skæv, melodisk og til tider støjet punk og garage rock duo fra København bestående af Anna Sofie Hansen (opretstående trommer, vokal) og Katarina "Bruno" Ericsson (guitar, vokal).

Orphans er inspireret af bands som Bratmobile, Sleater-Kinney, Buzzcocks, Shangri-Las, The Shaggs, GG Allin m.fl.

Bandet har bl.a. spillet sammen med andre danske bands som The Felines, Chainsaw Eaters, Melting Walkmen, Even Dwarfs, The City Kill, Tumor Warlord og De Høje Hæle.

Bandet har bl.a. spillet i Studenterhuset i København, Råhuset, Børneteatret, Osram Huset m.fl.

Eksterne henvisninger 

 Orphans' site på Bandcamp
 Orphans på Facebook

Punkgrupper fra Danmark
Rockgrupper fra Danmark
Musikgrupper fra 2011